Евраев — фамилия.

Известные носители 
 Евраев, Михаил Яковлевич (род. 1971) — российский государственный деятель.
 Евраев, Рувим Янкелевич (1914—1987) — советский артист оперы, баритон.